Kari kan syfta på:
 Kari, ett förnamn
 Kari (måne), en av Saturnus månar

Geografi

Finland 

 Kari (ö i Finland, Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar